Богараш је насеље у Србији у општини Сента у Севернобанатском округу. Према попису из 2011. било је 568 становника.

Историја 
Подручје је настањено од најранијих времена. У касно бронзано доба овде су са истока стигли кургански народи о чијем присуству сведочи и један од остатака кургана, хумка Пивар на обали Калочке долине. У римско доба ове крајеве – Варварикум – су настањивали Сармати, а у раном средњем веку Авари.

Демографија 
У насељу Богараш живи 579 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,8 година (39,8 код мушкараца и 41,9 код жена). У насељу има 283 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,56.

Ово насеље је углавном насељено Мађарима (према попису из 2002. године).

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Сента, на којој се налазе три насеља, Богараш, Горњи Брег и Сента.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Сенти
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији